Ізобі́льне (до 1945 року — Татар Асан-Бай, Асан-Бай Татарський ) — село Кіровського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.